Byron steht für:

 Byron (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Baron Byron, englischer Adelstitel
 Haus Byron, Fachwerkhaus in Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Hôtel Byron, Hotel in Villeneuve am Genfersee, Kanton Waadt
 Kernkraftwerk Byron, Illinois, Vereinigte Staaten

Byron ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Noel-Byron, 11. Baroness Wentworth (1792–1860), britische Aristokratin, Ehefrau des Dichters Lord Byron
 Arthur Byron (1872–1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Augusta Ada Byron (1815–1852), britische Mathematikerin, siehe Ada Lovelace
 Beverly Byron (* 1932), US-amerikanische Politikerin
 Brook Byron (Delma Byron; 1913–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Carl Byron, libanesisch-amerikanischer Komponist und Keyboarder
 David Byron (eigentlich David Garrick; 1947–1985), britischer Rockmusiker
 Don Byron (* 1958), US-amerikanischer Jazzmusiker, Klarinettist und Komponist
 George Gordon Byron (1788–1824), britischer Dichter, bekannt als Lord Byron
 Goodloe Byron (1929–1978), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Byron (* 1953), englischer Fußballspieler
 Jean Byron (1925–2006), US-amerikanische Schauspielerin
 Jean-Michel Byron, südafrikanischer Musiker
 Jeffrey Byron (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler

 Kari Byron (* 1974), US-amerikanische Bildhauerin, Malerin und Fernsehmoderatorin
 Katharine Byron (1903–1976), US-amerikanische Politikerin
 Kathleen Byron (1921–2009), britische Schauspielerin
 Paul Byron (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Red Byron (1915–1960), US-amerikanischer Rennfahrer
 Robert Byron (1905–1941), britischer Schriftsteller
 Tanya Byron (* 1967), britische Psychologin
 Tom Byron (* 1961), US-amerikanischer Pornodarsteller

Byron ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Byron (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Byron (Arkansas)
 Byron (Georgia)
 Byron (Illinois)
 Byron (Kalifornien)
 Byron (Maine)
 Byron (Michigan)
 Byron (Minnesota)
 Byron (New York)
 Byron (Ohio)
 Byron (Oklahoma)
 Byron (Wisconsin), im Fond du Lac County
 Byron (Town, Fond du Lac County), Town(ship) in Wisconsin
 Byron (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Byron (Wyoming)

im NRHP gelistete Objekte:
 Byron Shipwreck, in Oostburg, Wisconsin (ID-Nr. 09000368)
 Byron Farmstead, in Weatherford, Texas (ID-Nr. 07000217)
 Byron Historic Commercial District, in Byron, Michigan (ID-Nr. 84001848)
 Byron Historic District, in Byron, Georgia (ID-Nr. 95000739)

Siehe auch:
 Byron Bay, Badeort in Australien
 Byron Township, Townships in den USA
 Port Byron, Orte in den USA
 Byrom